Моримон:

 Моримон — цистерцианское аббатство во Франции
 Моримон, Марсель — бельгийский гребец